La nazionale Under-19 di pallavolo maschile del Belgio è una squadra europea composta dai migliori giocatori di pallavolo del Belgio con un'età inferiore di 19 anni ed è posta sotto l'egida del Federazione pallavolistica del Belgio.

Rosa

Risultati

Campionato mondiale Under-19

Collegamenti esterni
 

 U-19
Belgio